La Fondation franco-japonaise Sasakawa est une fondation reconnue d'utilité publique par décret du . C'est un organisme privé, sans but lucratif et de statut français, qui a pour mission de . Elle est financée par une dotation initiale de 3 milliards de yens (soit environ 20 millions d'euros à l'époque) versée à la France par la Nippon Foundation.

Projets 
La Fondation franco-japonaise Sasakawa dans le cadre de sa mission de développement des relations culturelles et amicales entre la France et le Japon soutient depuis sa création des projets artistiques et culturels d’échanges entre la France et le Japon d’étudiants, de journalistes, de chercheurs et d’artistes.
Festival d'automne à Paris
Concert : Misato Mochizuki aux Bouffes du Nord le 18 octobre 2010.
Théâtre : Toshiki Okada - Hot Pepper.
Théâtre : Simon Mc Burney - Shun-kin .
Isart, école de game design. Soutien au partenariat avec l’école NCC (Niigata Computer College).
Territoires en mouvement de la céramique contemporaine Japon/France. Du 6 au 18 septembre 2010 à l’Espace Culturel Bertin Poiré.
Les Sens du Zen, projections, concerts, conférences, du 5 au 12 novembre 2009.
Akira Kurosawa, dessins. Au Petit Palais du 16 octobre 2008 au 11 janvier 2009.

Conseil d’administration 
Shigeatsu Tominaga - Président - Président Fondateur de la société STIC Japon
Jean-Bernard Ouvrieu - Vice-Président - Ancien Ambassadeur de France au Japon
Yves Rousset-Rouard - Secrétaire - Maire de Ménerbes, ancien Député
Georges-Christian Chazot - Trésorier Président du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
Masatoshi Watanabe - Trésorier-Adjoint - Président de NPO Association Pasteur Japon
Autres membres
Maryse Aulagnon - Président Directeur Général du Groupe Affine
Pierre Baudry - Président de SBA Consulting Group
Reiko Hayama - Architecte
Jean-François Jarrige - Membre de l’Institut, Directeur émérite au CNRS - Représentant du Ministre de la Culture et de la Communication
Daniel Lallier - Consultant, Ancien Inspecteur Général des Finances
Yohei Sasakawa - Président de la Fondation Nippon
Akinori Seki - Président de la Fondation Sasakawa pour la paix
Makoto Uchiyama - Journaliste, Ancien directeur du Bureau du journal Asahi à Paris
Kazuko Yoshiyuki - Comédienne

Procès en diffamation 

En 2009, la Fondation assigne en diffamation la chercheuse Karoline Postel-Vinay (CERI-Sciences Po) à la suite de la diffusion d’un courriel accompagné d’un mémorandum rappelant le passé de Ryōichi Sasakawa, dans lesquels elle attaquait la participation de la Fondation à l’organisation d’une manifestation célébrant les relations franco-japonaises à l’IFRI.
Karoline Postel-Vinay a, en réaction à son assignation, lancé une pétition pour la liberté de la
recherche.

Le jugement est rendu le 22 septembre 2010. La  Chambre du Tribunal de grande instance de Paris déboute la Fondation de toutes ses demandes, la condamne à payer à Karoline Postel-Vinay la somme de 5000 euros, au titre de ses frais d'avocat, et la condamne aux dépens.

Références

Liens externes 
 
 

Organisme fondé en 1990
Fondation française reconnue d'utilité publique